San Girolamo peut désigner:
 San Girolamo della Carità, titre cardinalice érigée par le pape Paul VI le 5 février 1965;
 San Girolamo dei Croati, titre cardinalice érigé par le pape Paul V le 8 février 1566 ;
 San Girolamo a Corviale, titre cardinalice érigé par le pape François le 14 février 2015;

Voir aussi